Woodward kan som auktorsförkortning betyda:

 Arthur Smith Woodward
 Bernard Barham Woodward
 Henry Woodward
 Thomas E. Woodward

Robotskapade auktorsförkortningar